Barusari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Barusari, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Barusari, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar